Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt (ur. 19 grudnia 1993w Lipsku) – niemiecki piłkarz pochodzenia brazylijskiego, występujący na pozycji ofensywnego pomocnika w niemieckim klubie Werder Brema. W latach 2012–2013 był zawodnikiem Borussii Dortmund. Następne dwa sezony grał w barwach Hannoveru 96. Od 2018 roku zawodnik TSG 1899 Hoffenheim.
Syn piłkarza Franklina Bittencourta.

Kariera klubowa 
16 marca 2013 strzelił pierwszą bramkę w Bundeslidze w meczu Borussii z SC Freiburg, ustalając wynik spotkania na 5:1.

Statystyki

Klubowe 
Aktualne na 25 stycznia 2023:

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy piłkarze
Niemcy pochodzenia brazylijskiego
Piłkarze Energie Cottbus
Piłkarze Borussii Dortmund
Piłkarze Hannoveru 96
Piłkarze 1. FC Köln
Piłkarze TSG 1899 Hoffenheim
Piłkarze Werderu Brema
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Lipsku